Чепелевский сельсовет

 Чепелевский сельсовет — в Белоруссии (до 2009 года)
 Чепелёвский сельсовет — в России. Входил в Лопасненский (1929—1939, 1951—1954), Чеховский (1954—1959, 1965—1994), Серпуховский (1959—1963) и Ленинский (1963—1965) районы Московской области